Mana, személytelen, emberfeletti erő vagy hatalom a természeti népek hitében
 Mana, Magyarországon anyakönyvezhető női név
Személyek
 Mana, finn zenész, a Lordi nevű finn rockzenekar harmadik dobosa
 Mana, japán zenész, a Malice Mizer együttes tagja
Földrajz
 Mana, község (commune) Francia Guyana területén
 Mana, község (sat) Moldova területén
 Mana, folyó Oroszországban, a Jenyiszej mellékfolyója
Hasonló nevek
 Maná, mexikói rockegyüttes